LAA (evt. med anden fordeling af store og små bogstaver) kan henvise til flere emner:

 Los Angeles Airways – et tidligere luftfartsselskab i Los Angeles
 Locally Administered Address – en lokalt administreret MAC-adresse